Frank Miller peut désigner :

  (1842-1925), cryptographe et banquier anglais ;
  (1891-1950), scénariste et réalisateur anglais ;
 Frank Miller (1898-1949), auteur de bande dessinée américain ;
 Frank Robert Miller (1908-1997), maréchal de l'air canadien ;
  (1912-1986), violoncelliste américain ;
  (1925-1983), dessinateur de presse américain ;
 Frank Miller (1927-2000), homme politique canadien ;
 Frank Miller (né en 1957), auteur de bande dessinée américain.